Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Gilbert Schaller 6-1, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (finale)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 Galo Blanco (primo turno)
 Nicolás Lapentti (primo turno)

 Lucas Arnold Ker (secondo turno)
 Kris Goossens (primo turno)
 Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 1997